I comuni dell'Ilocos sono 125; per ciascuno è indicato il numero di abitanti risultante dal censimento del 2015.

Provincia di Ilocos Norte

Provincia di Ilocos Sur

Provincia di La Union

Provincia di Pangasinan

Collegamenti esterni

Ilocos